Нахми́ас — еврейская сефардская фамилия. Известные носители:
 Нахмиас, Аарон-Рафаэль (1932—1998) — израильский политик, мэр Цфата и депутат кнессета.
 Нахмиас, Йосеф (1912—2008) — израильский деятель органов охраны правопорядка и дипломат.
 Нахмиас, Хани (род. 1959) — израильская актриса, певица и телеведущая, лауреат Театральной премии Израиля.
 Нахмиас, Шмуэль (род. 1954) — израильский баскетболист, чемпион Азиатских игр.

 Двойная фамилия
 Нахмиас-Вербин, Айелет (род. 1970) — израильский адвокат и политик, депутат кнессета.

Примечания